Joe Jackson puede referirse a:

 Joe Jackson (músico), artista británico.
 Shoeless Joe Jackson, controvertido beisbolista estadounidense.
 Joe Jackson, padre, mánager y director artístico de los Jackson 5.
 Joseph Nathaniel "Joe" Jackson, baloncestista estadounidense.